Братулешти има више значења:

 Братулешти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Братулешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији